Schwibach ist der Familienname folgender Personen:

Armin Schwibach (* 1964), deutscher Philosoph
Jakob Schwibach (1930–2005), deutscher Chemiker und Beamter